Людми́ла Анато́льевна Литви́нова (род. 8 июня 1985, Липецк) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 200 и 400 метров. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете 4х400 м.

В 2016 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения положительных допинг-проб у Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской.

Биография 
Людмила Литвинова родилась и выросла в Липецке. Окончила с золотой медалью лицей № 44. С 2004 года учится в Техасском университете в Остине Удостоена почетной степени бакалавра..

Тренировалась под руководством родителей — Анатолия Васильевича и Татьяны Михайловны Литвиновых.

В 2007 году Литвинова была включена в состав национальной сборной команды. В 2007 году на Чемпионате России и завоевала III место в состязаниях по бегу на 400 метров. В том же сезоне участвовала в Чемпионате Европы в турнире среди молодежи и завоевала золотую медаль. После, на Чемпионате Мира на эстафете 4×400 метров и завоевала IV место.

2 августа 2009 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

28 августа 2009 года Людмила Литвинова вышла замуж за массажиста сборной команды России по легкой атлетике Алексея Косенкова.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Примечания

Ссылки 
 Профиль ВФЛА
 Профиль ЦСКА

Олимпийские чемпионы от России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Заслуженные мастера спорта России
Бегуны на короткие дистанции России
Спортсмены Липецка